Wilhelm Koner, Duits bibliothecaris (1817-1887)
 Max Koner, Duitse kunstschilder (1854-1900)
 Sophie Koner, Duitse kunstschilderes (1855-1929)
 Pauline Koner, Amerikaanse danseres en choreografe (1912-2001)
 Marvin Koner, Amerikaans fotograaf (1921-1983)

Zie ook 
 Thomas Köner, Duits muzikant en mediakunstenaar (1965)